Deuda española puede hacer referencia a:

 Deuda interna de España
 Deuda externa de España
 Deuda pública de España
 Deuda privada de España
 Deuda ilegítima de España

Deuda